Појам Карл Колер може да се односи на:
 Карл Колер (генерал),
 Карл Колер (фудбалер),